Дже́нні Джонс () — англійське жіноче ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Дженні Джонс (політик, 1948)
 Дженні Джонс (політик, 1949)
 Дженні Джонс (сноубордистка) (1980)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок